Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных австрийским футбольным клубом «Рапид» с 1898 года по настоящее время. В нём представлены сведения обо всех достижениях клуба в официальных турнирах, а также о лучших бомбардирах команды в каждом сезоне. Бомбардиры, отмеченные жирным шрифтом, также были лучшими бомбардирами чемпионата Австрии в указанном сезоне.

«Рапид» выиграл чемпионат Австрии 32 раза, Кубок Австрии — 14 раз, Суперкубок Австрии — 3 раз, Кубок Митропы — 2 раза. Также в период аншлюса «Рапид» однократно выиграл чемпионат Германии и Кубок Германии, а в 1992, 1993 и 2007 годах становился одним из победителей Кубка Интертото. За время своего существования клуб завоевал 6 «золотых дублей». С момента основания чемпионата Австрии в 1911 году «Рапид» ни разу не покидал высший дивизион.

История 
Клуб был основан в июле 1897 года под названием «Арбайтер» как спортивное объединение венских рабочих. Первые матчи команда сыграла в сентябре 1898 года. В январе 1899 года клуб сменил название на «Рапид».

Список сезонов 
Легенда:

 БК «Д—А» = Берайхсклассе «Донау—Альпенланд»
 БК «О» = Берайхсклассе «Остмарк»
 ГЛ «О» = Гаулига «Остмарк»
 ОК «Ю-В» = Оберклассе «Юго-Восток»

 Кл2 = 2-й класс
 Р1 = 1-й раунд
 Р2 = 2-й раунд
 Р3 = 3-й раунд
 РПо = Раунд плей-офф
 СМ = Стыковые матчи
 КР2 = 2-й квалификационный раунд
 КР3 = 3-й квалификационный раунд
 ОР1 = 1-й основной раунд
 1/2 ОР = Полуфинал основного раунда
 ФР1 = 1-й финальный раунд
 ФР2 = 2-й финальный раунд
 1/8 КВ = 1/8 Кубка Вены
 1/2 КВ = Полуфинал Кубка Вены

 КВ = Кубок вызова
 КО = Кубок Освобождения
 КТ = Кубок Tagblatt
 ЛТ = Летний турнир
 ПоКМ = Матчи плей-офф чемпионата Австрии за выход в Кубок Митропы
 ПоЛЕ = Матчи плей-офф чемпионата Австрии за выход в Лигу Европы УЕФА
 ПоЛК = Матчи плей-офф чемпионата Австрии за выход в Лигу конференций УЕФА
 СКА = Суперкубок Австрии
 ЧГ = Чемпионат Германии

Комментарии

Примечания

Ссылки 
RapidArchiv — Saisonen
Обзор сезонов австрийского футбола на сайте AustriaSoccer.at

 
ФК «Рапид» Вена
Рапид Вена